Niemcy:
 Köthen – dzielnica Märkisch Buchholz
 Köthen (Anhalt) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, siedziba powiatu Anhalt-Bitterfeld

Zobacz też:
 Anhalt-Köthen
 Anhalt-Köthen (herb szlachecki)